Brodie kan syfta på:

 Brodie – ett namn samt personer med namnet
 Brodie (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Miss Brodies bästa år – brittisk låmgfilm från 1969
 Miss Jean Brodies bästa år – roman av Muriel Spark, 1961

Geografi

Antarktis 

 Brodie Peak
 Brodie Ponds

Storbritannien

Brodie Castle